Толбузино — название нескольких населённых пунктов:
 Толбузино — село в Магдагачинском районе Амурской области.
 Толбузино — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Толбузино — деревня в Воловском районе Тульской области.